Challenge Cup 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile